Kintra bezeichnet:

 Kintra (Islay), eine Siedlung auf der Hebrideninsel Islay
 Kintra (Mull), eine Siedlung auf der Hebrideninsel Mull

Siehe auch

 Kintraw, ein archäologischer Fundort auf der Halbinsel Kintyre